Baudricourt est une commune française, située dans le département des Vosges.
 Jardin Baudricourt est un espace vert du  de Paris, en France.

 Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs puis bailli de Chaumont, accueillit Jeanne d'Arc et l'envoya à Charles VII
 Jean de Baudricourt, fils et successeur du précédent, maréchal de France